Belvisi ist der Familienname folgender Personen:

 Nilda Belvisi, uruguayische Politikerin 
 Wálter Belvisi, uruguayischer Politiker